Mackiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Mackiewicz (1902–1985), polnischer Schriftsteller
 Karol Mackiewicz (* 1992), polnischer Fußballspieler
 Michał Mackiewicz (* 1953), litauischer Politiker (Seimas)
 Stanisław Mackiewicz (1896–1966), polnischer Ministerpräsident
 Zygmunt Mackiewicz (* 1944), litauischer Politiker